Tschacher ist der Familienname von:
 Andrea Tschacher (* 1972), deutsche Politikerin (CDU)
 Wolfgang Tschacher (* 1956), deutsch-schweizer Psychologe und Hochschullehrer